

Codici 
 MKT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mankato Municipal, Mankato (Minnesota), Stati Uniti

Partiti politici 
 MKT – Minkuotang, partito politico taiwanese

Economia 
 MKT – Tipo di ordine di borsa: Ordine a mercato o “al meglio” – “Market Order” o “At the market”

Fisica 
 MKT – Temperatura cinetica media acronimo dall'inglese Mean Kinetic Temperature;

Mineralogia 
 Mkt – abbreviazione di magnesiocatoforite

Note